Chaubert :

Patronyme 
 Jean-Louis Chaubert (1924-), écrivain et poète vaudois
 Nane Chaubert, actrice française des années trente.